Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin des petits états a eu lieu du 31 mai au  à Malte.

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final 

Europe 2000
Volley-ball Europe féminin des petits États 2000
Europe féminin des petits États
2000 à Malte